A 2011-es német rali (hivatalosan: ADAC Rallye Deutschland 2011) volt a 2011-es rali-világbajnokság kilencedik futama. Augusztus 18. és 21. között került megrendezésre, 19 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 359 kilométert tett ki. A versenyen 80 páros indult, melyből 48 ért célba.

Győztes a francia Sébastien Ogier lett, aki csapat- és honfitársa, Sébastien Loeb előtt végzett, harmadikként pedig a spanyol Dani Sordo zárt.

A verseny a 2011-es SWRC-sorozat hatodik futama is volt egyben. Ezt az értékelést az észt Ott Tänak nyerte, mögötte a katari Nászer el-Attija és a magyar Turán Frigyes végzett.

Szakaszok

Végeredmény 

* A WRC Akadémia versenyzői csak a rali első két napján vettek részt.

Szuperspeciál (Power Stage)

Jegyzetek

Források 

 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Nemet